Hadler ist der Familienname folgender Personen:

 Åge Hadler (* 1944), norwegischer Orientierungsläufer
 Colin Hadler (* 2001), österreichischer Schriftsteller
 Frank Hadler (* 1962), deutscher Historiker
 Ingrid Hadler (geborene Thoresen; * 1946), norwegische Orientierungsläuferin
 Peter Hadler († 2015), österreichischer Jurist
 Siegfried Hadler (* 1932), deutscher Polizeioffizier und Generalmajor der VP